Национальная служба разведки или НРС () — спецслужба Болгарии, была создана указом председателя Государственного совета Петром Младеновым в начале февраля 1990 г. на основе Первого главного управления (ПГУ) Комитета государственной безопасности Болгарии. В 2016 Парламент принял закон о статусе службы. Она теперь называется Государственная агенция "Разведка".

Функции 
НРС подчиняется Президенту Болгарии и отвечает за внешнюю разведку. Военная разведка возложена на Службу «Военная Информация» в составе Министерства обороны. Главой Военной Информации является с 2021 года Венелин Венев.

Руководители 
С 1990 г. во главе НРС стояли:
 Румен Тошков (1990—1991)
 Бриго Аспарухов (1991—1997)
 Димо Гяуров (1997—2002)
 Кирчо Киров (2002 — 2012)
   Драгомир Димитров  (2012 - )

Ссылки 
 Официальный сайт

Спецслужбы Болгарии
Разведывательные организации